Guerres del nord és un terme utilitzat per un seguit de guerres que van tenir lloc al nord i nord-est d'Europa als segles  i . Encara no s'ha inventat una nomenclatura internacionalment acceptada per a aquestes guerres. Mentre que la Gran Guerra del Nord es considera generalment que és l'última de les guerres del nord, hi ha diferents opinions dels experts en quina guerra constitueix la Primera Guerra del Nord.

Depenent de quina data es tria per al punt de partida, les Guerres del Nord comprenen:

 La Guerra russosueca (1554–1557), "Primera Guerra del Nord" segons Arvo Viljanti
 La Guerra de Livònia (1558–1583), "Primera Guerra del Nord" segons Klaus Zernack
 La Guerra Nòrdica dels Set Anys (1562–70), "Primera Guerra del Nord" segons alguns historiadors polonesos
 La Guerra russopolonesa dels Tretze Anys (1654–67), "Primera Guerra del Nord" segons alguns historiadors russos
 La Segona Guerra del Nord (1655–1660), "Primera Guerra del Nord" segons la historiografia tradicional anglosaxona, alemanya i escandinava
 La Guerra d'Escània (1674–1679)
 La Gran Guerra del Nord (1700–1721), també "Tercera Guerra del Nord" o "Segona Guerra del Nord"

Fonts

Referències

Bibliografia 
 

Guerres del Nord